Seznam občin departmaja Isère zajema 533 občin.

 (CUB) Aglomeracijska skupnost Grenoble Alpes Métropole, ustanovljena leta 2000.
 (CAVI) Aglomeracijska skupnost Pays Viennois, ustanovljena leta 2002, delno v departmaju Rhône''.
 (CAVO) Aglomeracijska skupnost Pays Voironnais, ustanovljena leta 2000.
 (SANI) Novi aglomeracijski sindikat Isle-d'Abeau, ustanovljena leta 1984.

Isère